Space invaders har flere betydninger.

 Space invaders (uddannelse) – en uddannelse
 Space Invaders (computerspil) – et computerspil
 "Space Invaders" - en sang fra Hit'n'Hides debutalbum ''On a Ride fra 1998.